Nal pode ser:

a última sílaba de "Internacional", usada para formar o nome de alguns clássicos de futebol:
 Grenal 
 Juve-Nal 
 Rio-nal 

Desambiguação